Миля может означать:

 Миля — путевая мера для измерения расстояния, введённая в Древнем Риме.
 Миля, Василе (1927—1989) — румынский военный деятель.
 Миля, Себастьян (род. 1982) — польский футболист, игрок ФК «Шлёнск».
 Восьмая миля — фильм.
 Королевская Миля — достопримечательность Эдинбурга.
 Мерная миля — специальный участок акватории для определения скорости судов.
 Тысяча миль — историческая гонка на выносливость.
 Последняя миля — канал, соединяющий провайдера интернета и оборудование клиента в коммуникациях.

См. также 
 
 Зелёная миля (значения)